Бої за Слов'янськ (1917) — бої за місто між армією УНР та більшовиками за часів Першої радянсько-української війни.
 Бої за Слов'янськ (1918) — бої за місто військ армії УНР і Німецької імперії проти більшовиків навесні 1918 року.
 Бій за Слов'янськ (1919) — бої за місто між білими та більшовицькими військами у 1919 році.
 Бої за Слов'янськ (2014) — бої за місто під час війни на сході України 2014 року.